Puits (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Puits-et-Nuisement, municipi al departament de l'Aube (regió de Gran Est, França)
 Puits-la-Vallée, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Les Authieux-du-Puits, municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Fontaine-le-Puits, municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Haye-du-Puits, municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Saint-Denis-des-Puits, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Saint-Martin-des-Puits, municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Trois-Puits, municipi al departament del Marne (Gran Est)